Apsisaurus witteri — вид пелікозаврів родини варанопсеїд (Varanopidae), що існував у ранньому пермі.

Історія відкриття 
Частковий череп з нижньою челепою виявлений у відкладеннях формації Арчер-Сіті в Техасі. Спершу плазуна визначили як еозухійного діапсида. Лише у  2010 році філогенетичний аналіз виявив, що це базальний варанопідний синапсид.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin, Mann, & Hebert (2019):

Примітки

Посилання 

Пелікозаври
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1991